Berón de Astrada (Corrientes), een plaats in de Argentijnse provincie Corrientes, nu San Antonio de Itatí
Berón de Astrada (departement), een departement van de Argentijnse provincie Corrientes